Ricardo de la Puente y Ganoza (Trujillo, 16 de junio de 1897 – Lima, 18 de marzo de 1952) fue un abogado y político peruano. Fue Ministro de Gobierno y Policía en dos periodos (1943-1945 y 1950-1952).

Biografía 
Hijo del doctor José María de la Puente y de Ana María Ganoza Cabero, miembros de una importante familia asentada en Trujillo (norte del Perú). Su padre fue ministro de Gobierno del presidente Nicolás de Piérola (1897-1899). Su hermano fue el escritor José Félix de la Puente Ganoza (1882-1959).

Trasladado a Lima a temprana edad, cursó sus estudios escolares en el Colegio de la Inmaculada. 

En 1916 ingresó a la Universidad Mayor de San Marcos, donde se graduó de doctor en Letras, Ciencias Políticas y Económicas, y en Jurisprudencia. 

Ejerció sus prácticas en el estudio del doctor Mariano Valcárcel, de quien fue secretario y discípulo. Siendo aún estudiante universitario, laboró como auxiliar y jefe de sección del Ministerio de Justicia, así como oficial auxiliar de la Corte Superior de Lima. 

Tras recibirse de abogado, fue nombrado secretario letrado del Ministerio de Justicia. Luego fue designado Concejal de Lima, ejerciendo el cargo de síndico de rentas. Y estuvo también al frente de la Superintendencia General de Aduanas, en dos oportunidades.

En el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche fue ministro de Gobierno y Policía (1942-1945), mismo cargo que asumió al iniciarse el gobierno del general Manuel A. Odría en 1950. Falleció en el ejercicio de dicha función, víctima de un infarto cardíaco (1952).

Genealogía

Véase también 
 Primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche
 Ochenio de Manuel Odría

Referencias 
 Tauro del Pino, Alberto: Enciclopedia Ilustrada del Perú. Tercera Edición. Tomo 13, p. 2136. Lima, PEISA, 2001. ISBN 9972-40-149-9
 El siglo XX en el Perú a través de El Comercio. Tomo VI, 1951 / 1960; pp. 272-273. (Idea original, investigación periodística y textos complementarios: Dr. Héctor López Martínez). Lima: Empresa Editora El Comercio, 2000. ISBN 9972-617-33-5 (texto recopilado de la edición de El Comercio del 18 de marzo de 1952).

Abogados de Perú
Alumnado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Alumnado del Colegio de la Inmaculada (Lima)
De la Puente (familia)
Trujillanos (Perú)
Ministros de Gobierno y Policía de Perú
Sanmarquinos (siglo XX)